Il était une fois à Hollywood est le titre de deux films distincts :
 Il était une fois à Hollywood (1974) , documentaire américain de Jack Haley Jr. ;
 Il était une fois à Hollywood (2019) , comédie dramatique américaine de Quentin Tarantino sous son titre québécois.
 Il était une fois à Hollywood, titre français du roman de Quentin Tarantino publié en 2021 et qui développe davantage l'intrigue du film.